Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 
Als Gastgeber war die deutsche Mannschaft automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Aufgebot

(1)  Torsten Frings wurde wegen einer unmittelbar nach dem Viertelfinalspiel begangenen, von den Fernsehkameras festgehaltenen Tätlichkeit gegen einen argentinischen Spieler von der FIFA für zwei Spiele gesperrt. Eines davon wurde auf sechs Monate zur Bewährung ausgesetzt, da Frings nicht der Initiator der Tätlichkeiten war, zudem wurde damit eine Berufungsmöglichkeit verhindert.

* Gelbe Karten aus der Vorrunde wurden mit Einzug in die Finalrunde gelöscht und hatten damit keine Auswirkung auf den weiteren Turnierverlauf.

Spiele der deutschen Mannschaft

Vorrunde 

|}

|}

Achtelfinale

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Quartier der Mannschaft 
Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft sowie deren Betreuer waren im Schlosshotel Grunewald in Berlin untergebracht. Trainiert wurde im Amateurstadion von Hertha BSC und im Mommsenstadion von Tennis Borussia Berlin.

Weblinks 
 

2006
Deutschland

et:2006. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste meeskonnad#Saksamaa